Un moment de vérité, une heure de vérité ou un instant de vérité est un instant crucial.

De plus, Le Moment de vérité ou Le Moment de la vérité est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Moment de la vérité (Il momento della verità), film hispano-italien de Francesco Rosi sorti en 1965 ;
 Le Moment de vérité (The Karate Kid), plus connu sous le titre de Karaté Kid, film américain de John G. Avildsen sorti en 1984 ;
 Le Moment de vérité (Meat), quatrième épisode de la deuxième saison de la série Torchwood diffusé pour la première fois en 2008 ;
 Le Moment de vérité, jeu télévisé diffusé sur Radio-Canada de 2007 à 2011.

Voir aussi 
 L'Heure de vérité, émission politique française diffusée entre 1982 et 1995 ;
 L'Heure de vérité, film québécois de Louis Bélanger sorti en 2009.